Дэниэл Уорд (; 22 июня 1993, Рексем, Уэльс) — валлийский футболист, вратарь клуба «Лестер Сити» и сборной Уэльса. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

Клубная карьера 
Уорд — воспитанник клуба «Рексем» из своего родного города. В 2011 году он на правах аренды перешёл в английский «Тамуорт». 12 мая в матче против «Хейз энд Идинг Юнайтед» Данни дебютировал в Национальной конференции. В январе 2012 года Уорд перешёл «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 100 тыс. фунтов. В 2015 году для получения игровой практики он перешёл в «Моркам». 21 марта в поединке против «Карлайл Юнайтед» Дэнни дебютировал во Второй английской лиге. В том же году после окончания аренды он продлил контракт с «Ливерпулем» до 2020 года.

Летом того же года Уорд перешёл на правах аренды в шотландский «Абердин». 2 июля в поединке Лиге Европы против македонской «Шкендии» Дэнни дебютировал за новый клуб. 2 августа в матче против «Данди Юнайтед» он дебютировал в шотландской Премьер лиге.

В январе 2016 года главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после неуверенной игры голкиперов Симона Миньоле в Английской Премьер-лиге и Адама Богдана в кубковых встречах принял решение о досрочном расторжении арендного соглашения с «Абердином» и о возвращении Уорда.. Дебют Дэнни за «Ливерпуль» состоялся 17 апреля 2016 года в матче 34 тура английской Премьер-лиги против «Борнмута». Уорд отыграл весь матч, пропустил гол в концовке встречи, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

Летом 2016 года Уорд был отдан в аренду в «Хаддерсфилд Таун». 6 августа в матче против «Рединга» он дебютировал в Чемпионшипе. 20 июля 2018 года Дэнни перешёл в «Лестер Сити», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 12,5 млн. фунтов.

Международная карьера 
24 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии Уорд дебютировал за сборную Уэльса, заменив во втором тайме Уэйна Хеннесси.

Летом того же года Дэнни в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против сборной Словакии. Был основным вратарём сборной на чемпионате Европы 2020.

Достижения

Командные
«Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Тамуорт»
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Лестер Сити»